– japoński skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
Shibata nigdy nie zdobył punktów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Czterokrotnie startował w konkursach rozegranych w Sapporo. W 2000 był 34. i 49., natomiast 3 lata później zajął 45. i 57. miejsce. W sezonie 2001/2002 znalazł się w składzie reprezentacji Japonii na konkursy w Predazzo oraz austriackie konkursy 50. Turniej Czterech Skoczni, lecz do żadnego z nich nie zdołał się zakwalifikować.

W sezonie 1996/1997 po raz pierwszy w karierze zdobył punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Najwyższe w swojej karierze, 36. miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu zawodów zajął w sezonie 2001/2002, natomiast 12 lutego 2000 odniósł jedyne zwycięstwo w zawodach. Miało to miejsce w Westby na skoczni Snowflake.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996/1997: 159.
 1997/1998: 216.
 1998/1999: 200.
 1999/2000: 60.
 2001/2002: 36.
 2002/2003: 74.
 2004/2005: 152.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Od sezonu 1999/2000

Przypisy 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Yonezawą
Ludzie urodzeni w Yonezawie
Urodzeni w 1978